Јуматила има више значења:
 Округ Јуматила (Орегон)
 Јуматила (Флорида)